Новосёловский сельский совет:

Россия/Украина 
 Новосёловский сельский совет — административно-территориальная единица на западе Симферопольского района Крыма
 Новосёловский сельский совет — прежнее название Новосёловского поселкового совета

Украина 
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Криничанского района Днепропетровской области.
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Волновахского района Донецкой области.
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Пологовского района Запорожской области.
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Ореховского района Запорожской области.
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Зеньковского района Полтавской области.
 Новосёловский сельский совет — входит в состав Полтавского района Полтавской области.